Rieger är ett efternamn, som burits av bland andra:

 František Ladislav Rieger
 Georg Konrad Rieger
 Jürgen Rieger
 Nicole Rieger-Humbert
 Sabine Rieger
 Silvia Rieger

Tyska efternamn